Rio Vista pode se referir:
Rio Vista (Califórnia)
Rio Vista (Texas)

Desambiguações de topônimos